Callicebus medemi é uma espécie de guigó, um Macaco do Novo Mundo, da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae endêmico da Colômbia.

Mamíferos da Colômbia
Mamíferos descritos em 1963
Callicebus